Bukva est un toponyme qui peut désigner :
Bukva, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukva, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.